Просветов — русская фамилия. Известные носители:

 Просветов, Евгений Павлович (1894—1958) — художественный руководитель и режиссёр Государственного русского драматического театра имени Бестужева.
 Просветов, Иван Игоревич (род. 1999) — российский хоккеист.
 Просветов, Пётр Данилович (1917—1993) — Герой Советского Союза.